Il torneo di singolare maschile (indoor) fu uno dei sei eventi di tennis disputatesi alle Olimpiadi estive 1908.

Classifica

Risultati

Non si disputò una finale per il 3º-4º posto. Eaves, secondo il Rapporto ufficiale, era "chiaramente fuori forma" e non riuscì a terminare l'incontro di semifinale dopo un buon primo set. A Ritchie, di conseguenza, venne assegnata la medaglia di bronzo.

Note

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della IV Olimpiade